Клементий Матвеевич Чулков — стольник, воевода в Коломне в 1699 году (А.Н. Юрасов утверждал, что до Коломны  Клементий Чулков  в 1688-1689 годы был воеводой города-крепости Острогожск), комиссар Тульского оружейного завода.

Происхождение 

Клементий Матвеевич принадлежал к тому дворянскому роду Чулковых, что вели своё происхождение от Семёна Фёдоровича Кобылы-Вислого. Его отцом был  московский дворянин Матвей Филиппович Чулков, а дедом воевода Крапивны, Калуги - Филипп Данилович Чулков. Год рождения его не известен.

Биография 
В 1684 году Клементий  вместе с двоюродными братьями участвовал в судебном процессе за году «село Рожественное, Чулкова тож» которым после смерти их родственницы Феодосия Фёдоровна Чулковой как выморочным пытался завладеть Абакум Федорович Иевлев.

В 1685 году Клементий был стольником. В 1699 году стал воеводой Коломны.

Во время Северной войны российскому государству оружие требовалось в большом количестве. По приказу Петра I в Туле в оружейной слободе в 1711 году был построен новый оружейный двор. Помощником князя Григория Ивановича Волконского, был сделан Клементий Матвеевич. В новой своей должности он стал называться комиссаром, или начальником оружейников и оружейной слободы. (Она располагалась по соседству с той деревней Чулкова из-за которой в 1684 году судились Чулковы с Ивлевым). Обязанностью Клементия Матвеевича было следить за доброкачественностью создаваемого оружия. Он ревностно принялся за исполнение своих обязанностей, применяя для этого и телесные наказания о чем видно из его рапортов к князю Г.И.Волконскому: "Живу я в оружейной слободе неотлучно и матстеров подтвердаю с пристрастием, чтобы они ружьяж делали с великим щанием денно и нощно и против образцов в сходство, и для того каждого дни по мастерам езжу и многих бью батоги". В другом  Клементий Матвеевич писал: "По твоим, государь, письмам истинно ей, ей, всеусердно радею, как пуще того быть нельзя, что каждого дня человек по десяти бью батоги, приборщиков и замочников на оружейном дворе зело понуждаю, не только что дни, но и ночи спать не даю". На Чулкова и Волконского к Петру поступил донос, обвинявший их в жестокостях, истязаниях, разорении тульских купцов, во взяточничестве и мошенничестве. Дело было расследовано. В 1715 году Клементий Матвеевич был отставлен от должности комиссара Тульского оружейного завода.

Скончался он до 1725 года (А.Н. Юрасов предполагал, что смерть произошла около 1722 года).

Семья 
Женой Клементия Матвеевича была некая Мавра Кирилловна (А. Лобанов-Ростовский не указывал её фамилии, А.Н. Юрасов именовал её Лихаревой и этот брак датировал 1684 годом). В браке родились сын и дочь:
 Юстин Клементьевич как гардемарин назван около 1726 года;
 Варвара, за гвардии солдатом Василием Тимофеевичем Михневым.

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в Боярских книгах

Клементий
Воеводы Коломны